Tegenpaus Victor IV (Gregorius) (1138)
Tegenpaus Victor IV (Octavianus) (1159 - 1164)